Flamingo Club steht für:

 Flamingo Club (London), Nachtclub 
 Flamingo Club (Zürich), Club in Zürich
 Flamingo Club, Vielfliegerprogramm von LAM (Fluggesellschaft)
 Im Flamingo-Club, deutsche Fernsehserie (1967)